Plusieurs chapelles de l’Église catholique ont été appelées chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse en raison de leur dédicace à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, liée à la médaille Notre-Dame-des-Grâces :
 la chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse de Hamrun à Malte ;
 la chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse de Paris en France.

NotreDameMédailleMiraculeuse
~